Blantyre (district), een district van Malawi
Blantyre (stad), de hoofdstad van het district
Blantyre (plaats), een plaats in Schotland
Blantyre (district), een district in Schotland